Pauker este un nume de familie care se poate referi la:

 Ana Pauker
 Marcel Pauker

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești
Nume de familie ocupaționale